Іштван Ковач ():
 Іштван Ковач (1970) — угорський боксер, олімпійський чемпіон.
 Іштван Ковач (1984) — румунський футбольний арбітр.
  (1992) — угорський футболіст, півзахисник.